Acrònim: CHASE, acrònim de CHilean Automatic Supernova sEarch, programa automatitzat de recerca i seguiment d'explosions de supernoves.
 Biografies: 
 Bill Chase (1934-1974), trompetista de jazz estatunidenc
 Chevy Chase (1943-), actor estatunidenc
 James Hadley Chase (1906-1985), pseudònim del novel·lista britànic René Brabanzon Raymond, autor de novel·les de lladres i serenos.
 Jonathan Chase
 Lucia Chase (1910-1986), ballarina estatunidenca
 Mark Wayne Chase (1951-), botànic britànic conegut per l'abreviatura botànica M.W.Chase
 Mary Agnes Chase (1869-1963), botànica estatunidenca coneguda per l'abreviatura botànica Chase
 Salmon Portland Chase (1808-1873), polític i jurista estatunidenc
 William Merritt Chase (1849-1916), pintor estatunidenc
 Matha Chase: científica coneguda per ser un dels dos autors de l'Experiment de Hershey i Chase
 Personatges de ficció:
 Dr. Robert Chase personatge de la sèrie de televisió House, MD interpretat per l'actor Jesse Spencer
 Chase (cançó), cançó i disc senzill del 2004 de la cantant japonesa Kumi Koda
 Empreses:
 JPMorgan Chase & Co., holding financer estatunidenc
 The Chase Manhattan Bank
 Chase Manhattan Corporation, banc comercial estatunidenc. El 1981 obrí una sucursal a Barcelona, actualment tancada.
 Geografia: 
 Canadà
 Chase (Canadà), poble de la Colúmbia Britànica
 Estats Units d'Amèrica
 Chase (Alaska), població d'Alaska
 Chase (Kansas), població de l'estat de Kansas
 Chase City, ciutat de Virgínia
 Chevy Chase (Maryland), nom d'una ciutat i de diverses localitats veïnes de l'estat de Maryland
 JPMorgan Chase Tower, edifici situat a Midtown (Manhattan), a Nova York
 Gran Bretanya:
 Cannock Chase, població a Staffordshire
 Oci:
 Chase (videoconsola), videoconsola de l'any 1967
 Chase H.Q., videojoc recreatiu de curses
 Fiscal Chase, sèrie de televisió emesa per TV3, traducció de la sèrie estatunidenca Close to Home